Корсаков — російське прізвище:

 Корсаков Андрій Борисович (1946–1991) — російський скрипаль, диригент.
 Корсаков Сергій Сергійович (1854–1900) — російський психіатр
 Корсаков Олексій Якович (нар. 1946-) — український політик

Корсаков — назва населеного пункту:
 Корсаков (місто) — місто в Сахалінській області в Росії